Il singolare del torneo di tennis Richmond WCT 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Roy Emerson 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Rod Laver (campione)
 Dick Stockton (semifinali)
 John Alexander (semifinali)
 Bob Lutz (quarti di finale)
 Stan Smith (quarti di finale)
 Cliff Richey (quarti di finale)

 Roy Emerson (finale)
 Jim McManus (primo turno)
 Andrew Pattison (secondo turno)
 Gerald Battrick (primo turno)
 Niki Pilic (secondo turno)
 Frank Froehling (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Richmond WCT 1973